Sezon 2013 w World Touring Car Championship – dziesiąta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 24 marca na Monzy, a zakończył się 17 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów. Po zakończeniu sezonu 2012 Chevrolet wycofał się z mistrzostw, jednak RML Group pod którego szyldem amerykańska marka prowadziła swój program pozostał w serii jako zespół prywatny. Do rywalizacji na pełny sezon dołączyły natomiast Honda i Łada. Tytuł mistrzowski wśród kierowców już podczas Wyścigu Japonii wywalczył po raz czwarty Yvan Muller, natomiast mistrzostwo wśród producentów rundę wcześniej przypadło Hondzie. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych wygrał James Nash, a dla zespołów niezależnych RML, natomiast triumfatorem w klasyfikacji Eurosport Asia Trophy obejmującej kierowców i rundy azjatyckie został Yukinori Taniguchi.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2013 została opublikowana 15 marca 2013.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Tom Chilton: Team Aon → RML
 Stefano D'Aste: Wiechers-Sport → PB Racing
 Robert Huff: Chevrolet → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport
 Fernando Monje: Tuenti Racing Team → Campos Racing
 Tiago Monteiro: Tuenti Racing Team → Castrol Honda World Touring Car Team
 James Nash: Team Aon → Bamboo Engineering
 Darryl O’Young: Bamboo Engineering → ROAL Motorsport
 Gabriele Tarquini: Lukoil Racing Team → Castrol Honda World Touring Car Team

Wchodzący do WTCC
 Fredy Barth: ADAC GT Masters → Wiechers-Sport
 Marc Basseng: FIA GT1 World Championship → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport
 Michaił Kozłowski: ? → Lada Sport Lukoil
 René Münnich: ? → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport
 Michel Nykjær: Scandinavian Touring Car Championship → NIKA Racing
 James Thompson: Scandinavian Touring Car Championship → Lada Sport Lukoil
 Hugo Valente: SEAT León Supercopa → Campos Racing

Opuszczający WTCC
 Alberto Cerqui: ROAL Motorsport → Porsche Carrera Cup Italia
 Pasquale Di Sabatino: Bamboo Engineering → ?
 Aleksiej Dudukało: Lukoil Racing Team → ?
 Alain Menu: Chevrolet → Porsche Supercup
 Gábor Wéber: Zengő Motorsport → ?

Kalendarz wyścigów 
Prowizoryczny kalendarz wyścigów w sezonie 2013 został opublikowany 29 lipca 2012, a jego ostateczną wersję przedstawiono 21 grudnia 2012. 4 czerwca 2013 FIA oficjalnie poinformowała o debiucie Wyścigu Argentyny, który zastąpił rundę w Brazylii.

Zmiany w kalendarzu 
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Rosji na torze Moscow Raceway
 Wyścig Portugalii został przeniesiony z Autódromo Internacional do Algarve na Circuito da Boavista
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Argentyny na torze Autódromo Termas de Río Hondo
 nie odbyły się Wyścig Brazylii i Wyścig Hiszpanii

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Eurosport Asia Trophy

Przypisy

Linki zewnętrzne